Джанкарло Гирарди (; 28 октября 1935, Милан — 1 июня 2018, Градо) — итальянский физик-теоретик, автор работ, посвящённых фундаментальным проблемам квантовой механики, один из авторов теории Гирарди — Римини — Вебера.

Биография 
Джанкарло Гирарди родился в 1935 году в Милане, получил образование в Миланском университете, где в 1959 году защитил докторскую диссертацию. В августе 1963 года спустя он переехал в Триест, где с 1976 года занимал пост профессора в местном университете и в течение многих лет (1981—1991, 1993—1999) возглавлял Институт теоретической физики, позже преобразованный в физический факультет. Здесь в 1964 году он познакомился со своими многолетними друзьями и соавторами Альберто Римини () и Туллио Вебером (). В это время их интересы фокусировались на теории рассеяния, в частности в 1973 году они дали последовательное объяснение экспоненциального закона распада квантовых частиц.

Постепенно Гирарди всё больше внимания стал уделять основаниям квантовой механики, чему способствовало посещение международной школы в Варенне, посвящённой этой теме, и знакомство с книгой Бернара д'Эспанья. Ключевой проблемой для Гирарди в последующие годы стала проблема измерения. Поскольку обычная трактовка квантовой механики никак не объясняла редукцию волновой функции, Гирарди, Римини и Вебер решили модифицировать уравнение Шрёдингера и сделать его нелинейным. На этой основе в 1984 году они предложили идею пространственной локализации волновой функции при измерении, причём эта локализации обеспечивалась присутствием в системе стохастического шума. Оказалось, что динамика системы в рамках данного подхода описывается обычным уравнением Шрёдингера для малого числа частиц и классическим образом в пределе большого числа частиц. В окончательном виде теория Гирарди — Римини — Вебера, или теория ГРВ, названная ими квантовой механикой со спонтанным коллапсом, была опубликована в июле 1986 года. Теория ГРВ, являясь примером теории с объективной редукцией волновой функции, получила широкую известность среди специалистов по квантовой механике и до сих пор продолжает развиваться.

Гирарди глубоко интересовался историей и философией науки и был одним из основателей и президентом Итальянского общества по изучению оснований физики (). Кроме того, учёный являлся президентом «Консорциума по физике» () Университета Триеста, сотрудничал с Международным центром теоретической физики в Триесте с момента его основания и преподавал в Международной школе передовых исследований. Он также состоял в редакционном совете журналов Foundations of Physics и Studies in History and Philosophy of Modern Science.

Гирарди увлекался игрой на гитаре, а также коллекционировал банкноты с изображениями учёных. 

Учёный скончался в 2018 году в своём летнем доме в Градо.

Награды и членства 
 Член  (2007)
 «Серебряная печать» () провинции Триест за вклад в развитие физики в регионе (2014)
 Премия «Дух Абдуса Салама» (2017)

Публикации 
 Книги
 
  Английский перевод: 

 Избранные статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Физики-теоретики Италии